Potasa hace referencia a varios artículos:

 Las potasas, varias sales minerales que contienen potasio en forma hidrosoluble;
 La potasa cáustica, termino por el que se conoce al hidróxido de potasio.